My Dear Melancholy () — первый мини-альбом (EP) канадского певца The Weeknd, вышедший 30 марта 2018 года на лейблах XO и Republic.
Его альтернативно называют и как альбом, и как мини-LP.

Проект был описан как возвращение к более тёмному стилю предыдущих работ The Weeknd, таких как Trilogy и Kiss Land, и фокусируется на прошлых отношениях The Weeknd с моделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес. Он получил в целом положительные отзывы и дебютировал под номером один в американском Billboard 200.

История 
3 марта 2018 года американский рэпер Трэвис Скотт выложил тизер нового альбома The Weeknd в аккаунте Twitter. Спустя месяц, The Weeknd подтвердил, что он близок к завершению в новом проекте.
Вслед за релизом альбома музыкальные видеоклипы песен «Call Out My Name» и «Try Me» вышли эксклюзивно через Spotify.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы на Metacritic от таких изданий, как: The Guardian, Exclaim!, NME, HipHopDX.

Смешанные отзывы дали Pitchfork, Spin.

Списки

Коммерческий успех 
My Dear Melancholy, был прослушен по стримингу более чем 26 млн раз в первый день релиза через Apple Music, что вдвое больше, чем через службу Spotify по данным Republic Records, хотя сам сервис Spotify утверждает, что My Dear Melancholy, набрал 29 млн стримов за 24 часа. Предполагалось, что EP будет продаваться между 165,000—180,000 альбомных эквивалентных единиц в первую неделю и в итоге диск был продан в числе 169 000 единиц, эквивалентных альбому, причем 68 000 были чистыми продажами. Диск занял позицию № 1 в американском хит-параде Billboard 200. My Dear Melancholy, стал самым коротким по продолжительности и числу треков дисков на вершине чарта Billboard 200 за последние 8 лет, после предыдущего рекордсмена Glee: The Music, Journey to Regionals. Диск стал третьим для певца чарттоппером в США после прошлых двух: Starboy (2016) и Beauty Behind the Madness (2015).

Список треков 
По данным Tidal

Notes
  — сопродюсер

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Мини-альбомы 2018 года
Альбомы The Weeknd
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Альбомы, спродюсированные Cirkut